Juilly puede referirse a: 

 Juilly, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Juilly, comuna francesa situada en Sena y Marne.